Морските игли (Syngnathus) са род риби от семейство иглови (Syngnathidae).

Разпространение 
Представителите на този род обитават морските, понякога сладки води на Атлантическия, Индийския и Тихия океан.

Видове

Източници